Die südostasiatische Formel-4-Meisterschaft 2016/17 (offiziell Formula 4 South East Asia Championship – Fueled by Petron 2016-17) war die erste Saison der südostasiatischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 36 Rennen, die Meisterschaft fand in Indonesien, Malaysia, Philippinen und Thailand statt. Die Saison begann am 5. August 2016 und endete am 22. Januar 2017 in Sepang, Malaysia.

Fahrer 
Anders als in anderen Rennserien gab es keine Teams, alle Fahrer wurden von Meritus.GP betreut. Alle Fahrer verwendeten das Chassis Mygale M14-F4. Als Motor kam der Renault 2,0-Liter-F4R zum Einsatz. Die Reifen stammten von Hankook.

Rennkalender 

Ein vorläufiger Rennkalender wurde am 28. Juni 2016 veröffentlicht. Am 21. September 2016 wurde der Kalender auf 36 Rennen erweitert und damit finalisiert. Es gab sechs Rennwochenenden mit je fünf, sechs oder sieben Rennen auf vier unterschiedlichen Strecken in drei Ländern. Ursprünglich wäre ein Lauf in Donggang geplant gewesen, musste jedoch abgesagt werden. Das letzte Rennen in Mabalacat musste aufgrund des Taifuns Sarika abgesagt werden, beim Rennwochenende in Buriram wurde dafür ein siebtes Rennen als Ersatz abgehalten.

Wertung

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen nur die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab drei Punkte für die Pole-Position und einen für die schnellste Rennrunde. In der Fahrerwertung wurden nur die besten 30 Ergebnisse gewertet (Streichergebnis).

Fahrerwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der südostasiatischen Formel-4-Meisterschaft (spanisch)

Einzelnachweise 

2016/17
Motorsportsaison 2016
Motorsportsaison 2017